Veizaga ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Veizaga (* 1957), bolivianische Musikerin
 Lizeth Veizaga (* 2001), bolivianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Walter Veizaga (* 1986), bolivianischer Fußballspieler